Кокон — щільна оболонка з тонких волокон, яку роблять комахи і павуки
 «Кокон» — американський науково-фантастичний фільм режисера Рона Говарда

Прізвище 
 Яннік Кокон ( 1986) — французький фігурист

Див. також 
 Коконопряди